Monza može značiti:

 Monza, grad u Lombardiji Italija 
 Monza, moto trkalište 
 Carlo Ignazio Monza (umr. 1739.), talijanski kompozitor
 Monza, belgijska grupa
 Monza, vrsta lepitra

Automobili:

Alfa Romeo Monza
Chevrolet Monza
Corvair Monza GT
DKW Monza
Ferrari Monza
Opel Monza